Saleem ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Saleem (* 1980), pakistanischer Fernsehmoderator
 Ameen Saleem (* 1979), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Faruq Saleem (* 1973), US-amerikanischer Boxer
 Huner Saleem (* 1964), kurdischer Filmregisseur
 Jauhar Saleem (* 1959), pakistanischer Diplomat
 Mohammad Saleem, pakistanischer Squashspieler
 Mohammed Saleem (* 1892), indischer Tennisspieler, siehe Mohammed Sleem
 Sahar Saleem, ägyptische Radiologin
 Syed Saleem Shahzad (* 1970; † 2011), pakistanischer Journalist

SALEEM ist die Abkürzung für
 Saudi Product Safety Program

Siehe auch:
 Salem
 Salām
 Salim